Nagy Bernadett (1953–) az Írók Boltja Pro Literatura-díjas vezetője
 Nagy Bernadett (1969–) súlyemelő
 Nagy Bernadett (1972–) búvárúszó
 Nagy Bernadett (1977–) politikus